Yinglee Srijumphol (), ( - ) est une chanteuse luk thung thaïlandaise

Discographie 
 Khor Jai Thuer Leak Ber Thoo (ขอใจเธอแลกเบอร์โทร)
 Ying Lan La (หญิงลั้ลลา)
 Yoo Yen Pen Soad (อยู่เย็นเป็นโสด)
 Roae Sai Khon Soad (รอสายคนโสด)
 Chee Wit Dee Dee (ชีวิตดี๊ดี)
 Tee Rak Ruea Thee Phak (ที่รักหรือที่พัก)

Notes et références 

Chanteuse thaïlandaise
Musicien de mor lam
Naissance en mars 1983
Naissance dans la province de Buriram